Лъчезар Аврамов може да се отнася за някой от следните българи.

 Лъчезар Аврамов (1922 – 2003), вицепремиер, политик от БКП
 Лъчезар Аврамов (р. 1952), физик (електроника, биофизика), професор
 Лъчезар Аврамов (р. 1980), режисьор